François de Cuvilliés kan syfta på:

* François de Cuvilliés den äldre (1695–1768), tysk byggmästare
 François de Cuvilliés den yngre (1731–1777), tysk byggmästare